Змагання з боксу у ваговій категорії до 81 кілограму серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2016 пройшли з 6 серпня по 18 серпня. Участь взяли 26 спортсменів з 26 країн.

Призери

Розклад

Змагання

Посилання 
 Бокс  на офіційному сайті Олімпійських ігор 2016 року    
 Олімпійський турнір  на сайті Міжнародної асоціації любительського боксу (AIBA)